Undantagslagen kan avse:

 Undantagslagen (Finland)
 Undantagslagen (Sverige)